Альберт Оэлен (; род., Крефельд, Германия) — современный немецкий живописец, музыкант.

Образование 
 1974—1981 — Высшая школа изобразительных искусств (Hochschule für Bildende Kunst), Гамбург
 2000 — Академия художеств (Kunstakademie), Дюссельдорф

Творчество 
 Молодость Альберта Оэлена пришлась на период, когда в Германии доминировали неоэкспрессионисты. Он находился под впечатлением от «плохой живописи» Йорга Иммендорфа (Jorg Immendorf 1945—2007) и методом неоэкспрессиониста Георга Базелица, изображавшего фигуры на своих полотнах вверх ногами (объект оставался узнаваемым, но обретал качества абстракции). Ученик Зигмара Польке в Академии изобразительных искусств в Гамбурге, Оэлен, как Польке и Герхард Рихтер занимается живописью как процессом рационализации, а не самовыражения.
 В 1976 году, ещё во время учёбы, Альберт Оэлен основал вместе с Вернером Бюттнером ассоциацию «Liga zur Bekämpfung widersprüchlichen Verhaltens», которая выражала свои художественные и политические взгляды при помощи смешных арнархических хеппенингов. Оэлен начал выставлять работы в 1978 году на совместных выставках вместе со своим братом Маркусом.
 Оэлен видел себя не только в качестве художника: в период между 1978 и 1984 годами он сделал большое количество музыкальных записей.
 В 1980 году братья Оэлены и Бюттнер создали «Samenbank für DDR-Flüchtlinge» (банк спермы для беженцев из Германской Демократической Республики), а в 1981-м основали «Kirche der Unterschiedlichkeit» (Церковь Отличий). В их хеппенингах, некоторые из которых были критическими, а некоторые — пугающе агрессивные, они провоцируют аудиторию и высказываются по политическим вопросам.
 Уже ставший классиком нон-конформизма, Оэлен стал известен в начале 1980-х, в эпоху расцвета «плохой живописи» наряду со своими современниками — Мартином Киппенбергером (Martin Kippenberger 1953—1997), Вернером Бюттнером (Werner Büttner род. 1954) и Георгом Герольдом (Georg Herold род. 1947). В 80-е Оэлен создаёт серию «Malerei über Malerei» («Живопись по живописи»), в которой объединил абстрактные и фигуративные элементы. Альберт Оэлен принадлежал к поколению, настроенному критически по отношению к преобладающей идеологии того времени, в центре его художественной практики — радикальная оппозиция к иерархии и ценностям живописи.
 В 1986-87 годах Альберт Оэлен и Мартин Киппенбергер путешествовали по Германии с публичными выступлениями, а в 1992-м Оэлен основал студию в башне городской стены Сеговии, где начал работать над компьютерными изображениями.
 Сам художник описывает своё творчество как «пост-беспредметную» живопись, концепция которой заключается в деконструкции абстрактного искусства. Оэлен использует широкий спектр техник и стилей, объединяя абстрактные и фигуративные элементы. Его последние работы часто созданы при помощи компьютера, включают коллаж из фотографий и напечатанных элементов.
 Во многих случаях первым шагом в создании картины служит коллаж на холсте, который выполняет роль основополагающей структуры. Начиная свою работу с фигуративных элементов, добавляя абстрактные формы по мере работы, Оэлен как бы повторяет историю искусства на пути от фигуративной живописи к абстракции. Для Оэлена не является необычным работать над одной картиной несколько лет. Приостанавливая работу над холстом на некоторое время, художник потом возвращается к нему с более «свежим взглядом».
 Альберт Оэлен живёт и работает в Швейцарии и Испании.

Персональные выставки 
 2009 Albert Oehlen, Museo di Capodimonte, Naples, Италия
 2008 Albert Oehlen, Galerie Nathalie Obadia, Париж
 2008 Albert Oehlen, Galerie Max Hetzler, Берлин
 2008 Albert Oehlen, Thomas Dane Gallery, Лондон
 2008 Albert Oehlen 2008, Galeria juana de aizpuru, Madrid.
 2008 Paintings 1988—2008, John Berggruen Gallery, Сан-Франциско
 2006 Albert Oehlen: Painter of Light. Luhring Augustine, Нью-Йорк
 2006 I Will Always Champion Good Painting, Whitechapel, Лондон
 2006 I Will Always Champion Bad Painting, Arnolfini, Bristol,
 2006 Albert Oehlen, Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle
 2006 Albert Oehlen, Galerie Max Hetzler, Берлин
 2005—2006 Albert Oehlen. I Know Whom You Showed Last Summer , Музей современного искусства, Майами.
 2005 Spiegelbilder 1982—1985, Galerie Max Hetzler, Берлин
 2004 Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne
 2004 The Good Life Nolan / Eckman Gallery, New York
 2003 Alfonso Artiaco, Naples
 2002 Galerie Nathalie Obadia, Paris
 2002 Albert Oehlen, Galerie Max Hetzler, Берлин
 2002 Galerie Catherine Bastide, Brussels
 2001 Self Portraits Skarstedt Fine Art, New York
 2001 Checkers Galerie Baerbel Graesslin, Frankfurt
 2000 Albert Oehlen, Galerie Max Hetzler, Берлин
 2000 Patrick Painter Inc, Santa Monica
 1999 Lord, Pferdeflusterer, Antichrist Galeria Juana de Aizpuru, Madrid
 1998 Galerie Mikael Anderson, Copenhagen
 1998 Margo Leavin Gallery, Los Angeles
 1997 Stedelijk Museum, Amsterdam
 1997 Baladas Heavy Galerie Gisela Capitain, Cologne
 1996 Obras Recientes Galeria Juana de Aizpuru, Madrid

Примечания

Ссылки 
 Работы художника в Saatchi Gallery 
 Работы художника на ArtNet 
 Работы и информация о художнике 
 Интервью 
 Краткая биография на art-directory.info 
 Биография, информация о выставках, работы на сайте галереи Max Hetzler
 Картины Альберта Оэлена на picsearch.com 

Персоналии по алфавиту
Современные художники Германии
Художники Германии XX века
Художники Германии XXI века
Художники-абстракционисты Германии